Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії 2014 був Стен Вавринка, але він не зміг захистити свій титул, програвши в півфіналі сербу Новаку Джоковичу. Енді Маррей і Новак Джокович грали між собою у фіналі втретє 2011 і 2013 роках, і обидва поєдинки виграв Джокович.

Джокович виграв свій п'ятий титул Відкритого чемпіонату Австралії знову перемігши Маррея 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0. Маррей програв свій четвертий фінал на Australian Open, ставши першим таким гравцем у відкриту еру.	

Роджер Федерер не зумів удванадцяте підряд потрапити до півфіналу турніру, оскільки він у третьому колі програв Андреасу Сеппі. Ця поразка стала найбільш раннім вибуванням Федерера починаючи після 2001 року.

Нік Кирйос став першим юніором, який досягнув чвертьфіналу Australian Open після Андрія Черкасова в 1990 році, а також першим австралійцем, який досягнув цієї стадії турніру, після Ллейтона Г'юїтта на турнірі 2005 року. Також він став першим юніором, який досягнув другого для себе чвертьфіналу турніру Великого шолома, після Рафаеля Надаля в 2006-му.

Сіяні гравці 

' Новак Джокович (Champion)
 Роджер Федерер (3 коло)
 Рафаель Надаль (чвертьфінал)
 Стен Вавринка (півфінал)
 Кей Нісікорі (чвертьфінал)
 Енді Маррей (фінал)
 Томаш Бердих (півфінал)
 Мілош Раоніч (чвертьфінал)
 Давид Феррер (4 коло)
 Григор Димитров (4 коло)
 Ернестс Гульбіс (1 коло)
 Фелісіано Лопес (4 коло)
 Роберто Баутіста Агут (2 коло)
 Кевін Андерсон (4 коло)
 Томмі Робредо (1 коло, травма ноги)
 Фабіо Фоніні (1 коло)

 Гаель Монфіс (2 коло)
 Жиль Сімон (3 коло)
 Джон Ізнер  (3 коло)
 Давід Гоффен (2 коло)
 Олександр Долгополов (1 коло)
 Філіпп Кольшрайбер (2 коло)
 Іво Карлович  (2 коло)
 Рішар Гаске (3 коло)
 Жульєн Беннето (1 коло)
 Леонардо Маєр  (2 коло)
 Пабло Куевас (1 коло)
 Лукаш Росол  (2 коло)
 Жеремі Шарді  (2 коло)
 Сантьяго Хіральдо (2 коло)
 Фернандо Вердаско  (3 коло)
 Мартін Кліжан (2 коло, знявся)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Ф Лопес
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=10
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Д Кудла
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=8

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Б Рола
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=| RD1-score04-1=79
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= Х Морія
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Є Янович
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Л Пуй
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=1
| RD1-score07-5=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= Г Монфіс
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6| RD1-score08-5=6| RD1-seed09=25
| RD1-team09= Ж Беннето
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=2
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б Беккер
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Л Г'юїтт
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Ц Чжан
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Д Янг
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т Пютц
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= І Марченко
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= М Раоніч
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Ф Лопес
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=77
| RD2-score01-4=4
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=63
| RD2-score02-4=0r
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Є Янович
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=63
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=17
| RD2-team04= Г Монфіс
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=3

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Б Беккер
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Л Г'юїтт
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Д Янг
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= М Раоніч
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= Ф Лопес
| RD3-score01-1=78
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=63
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Б Беккер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= М Раоніч
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=12
| RD4-team01= Ф Лопес
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=79
| RD4-score01-5=3
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

 Секція 3 

 Секція 4 

 Секція 6 

 Секція 8 

 Кількість учасників за країнами 

 Нотатки 
 Томмі Робредо, 15-й номер посіву, знявся в першому сеті свого матчу першого кола проти француза Едуара Роже-Васселена через травму ноги.
 Петер Гойовчик знявся в четвертому сеті свого матчу першого кола проти іспанця Гільєрмо Гарсії-Лопеса через травму щиколотки.
 Мартін Кліжан, 32-й номер посіву, знявся в четвертому сеті свого матчу другого кола проти португальця Жуана Соузи.
 Адріан Маннаріно''' знявся в четвертому сеті свого матчу другого кола проти іспанця Фелісіано Лопеса через виснаження, спричинене спекою.

Примітки

Посилання 
Men drawsheet on ausopen.com 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2015 у тенісі